Вербівка (рос. Вербовка) — річка в Україні, у Звягельському районі Житомирської області. Права притока Церему, (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,70 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 3,84  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,23 . Річка формується декількома безіменними струмками і повністю каналізована.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Маковиці. Тече переважно на північний захід і у селі Таращанка (колишнє Велика Княжа-Зв'ягельська) впадає у річку Церем, ліву притоку Случі.

Цікавий факт 
 Біля витоку річки на південно-східній стороні на відстані приблизно 3,17 км проходить автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України, Васьковичі — Звягель — Шепетівка).

Примітки

Посилання 

  
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 97 (Вербівка № 7)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці